Herrarnas 50 meter frisim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 16 och 17 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av Jordan Crooks från Caymanöarna efter ett lopp på 20,46 sekunder. Silvret togs av brittiska Ben Proud och bronset togs av trinidadiska Dylan Carter.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 16 december klockan 12:14.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 16 december klockan 20:41.

Final
Finalen startade den 17 december klockan 21:39.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022